ООО «Газпром межрегионгаз» (бывш. ООО «Межрегионгаз») — холдинг, управляющий региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром».

Собственники и руководство 
100 % собственником ООО «Газпром межрегионгаз» является ПАО «Газпром».

Генеральный директор — Густов Сергей Вадимович .

История 
ООО «Межрегионгаз» («Межрегиональная компания по реализации газа») создано 21 декабря 1996 года.

1 апреля 1997 года компания приступила к реализации газа.

В 2002 году компания организовала электронную торговую площадку для торговлей газом, добываемым независимыми производителями.

В сентябре 2010 года, в рамках второго этапа реформирования ОАО «Газпром», компания переименована из ООО «Межрегионгаз» в ООО «Газпром межрегионгаз».

Деятельность 
Направления деятельности:
 обеспечение поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации;
 участие в газификации регионов , упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения;
 внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности;
 развитие механизмов биржевой и электронной форм реализации газа.

Региональные компании по реализации газа 
В 1999—2000 гг. на базе филиалов компании были созданы юридически самостоятельные подразделения — региональные компании по реализации газа.
В настоящее время поставка газа всем категориям потребителей в 68 регионах Российской Федерации обеспечивается через 54 региональные компании по реализации газа («Газпром межрегионгаз Астрахань», «Газпром межрегионгаз Брянск», «Газпром межрегионгаз Белгород», «Газпром межрегионгаз Москва» и т. п.).

Дочерние и зависимые компании 
 АО «Газпром газораспределение» (99,1 %) — консолидирует газораспределительные активы.
 АО «Газпром газэнергосеть» — трейдер сжиженных углеводородных газов (СУГ) на территории Российской Федерации.
 АО «Газпром теплоэнерго» — консолидирует теплоэнергетические активы (ранее ОАО «Межрегионтеплоэнерго»).
 АО «Газпром энергосбыт» (93 %) — поставки электрической энергии (до декабря 2018 года АО «Межрегионэнергосбыт»).
 АО «Регионгазхолдинг» — заказчик по программам газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз».
 ООО «Газпром газификация» (99,1 %  — является Единым оператором газификации (ЕОГ) на территории 72 регионов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус».  Определено единым техническим заказчиком по реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» в части проектирования и строительства объектов газификации на территории РФ и связанных с ними объектов газоснабжения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Внутривидовая борьба государевых людей // Независимая Газета, Юлия Латынина, 10.02.2003.
 Роман Шлейнов. Закоулки Газпрома // Независимая Газета,, 24.12.2008.
 Антимонопольная служба оштрафовала «Межрегионгаз» // Федеральная антимонопольная служба, 10 сентября 2004.

Газпром
Нефтегазовые компании России
Холдинги России